Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 1987 je prvo svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 6. in 8. marcem 1987 v dvorani Hoosier Dome v Indianapolisu, ZDA. Udeležilo se ga je 419 atletov iz 85-ih držav, ki so tekmovali v 24-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na IAAF

1987
1987 v športu
Športne prireditve v ZDA
Šport v Indianapolisu